Valverdesi – abitanti di Valverde (Colli Verdi)
Valverdesi – abitanti di Valverde (Sicilia)